Rotăria se poate referi la:
 Rotăria, Bacău, Moldova
 Rotăria, Iași, Moldova

Toponime românești